Артега (, ) — испанская фамилия. Известные носители:
 Артега, Альфонсо Д' (1907—1998) — американский композитор и дирижёр.
 Артега-и-Бетанкур, Мануэль (1879—1963) — Архиепископ Сан-Кристобаль-де-Ла-Гавана, первый кубинский кардинал.